Baldus steht für:

 Baldus de Ubaldis (1327–1400), italienischer Jurist

Baldus ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Baldus (1871–1937), deutscher katholischer Theologe, Pädagoge und Autor
 Alvin Baldus (1926–2017), US-amerikanischer Politiker
 Brita Baldus (* 1965), deutsche Wasserspringerin
 Christian Baldus (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Édouard Baldus (1813–1889), deutsch-französischer Fotograf
 Hans Roland Baldus (1942–2011), deutscher Numismatiker
 Herbert Baldus (1899–1970), brasilianischer Ethnologe
 Johann Georg Baldus (1789–1855), von 1818 bis 1840 Schultheiß in Langenhahn (Westerwald)

 Paulheinz Baldus (1906–1971), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Peter Baldus, deutscher Pädagoge und Karikaturist
 Richard Baldus (1885–1945), deutscher Mathematiker
 Stefan Baldus (* 1949), thüringischer Landespolitiker (CDU)
 Wilhelm Baldus (1918–2000), deutscher Chirurg und ärztlicher Standespolitiker

Siehe auch:
 Baldo
 Baltus